Ose (Schotland), een Schotse plaats op het eiland Skye
Ose (rivier), een rivier in Noorwegen
Ose (Polen), een powiat in Polen
Ose (Japan), een dorpje in de prefectuur Ehime in Japan
Organismos Sidirodromon Ellados, de Griekse spoorwegen
Observatoire social européen, Onderzoekscentrum Sociaal Europa
Øse, een parochie in Denemarken
Oslo Børs, een Noorse beurs